Chlebowo (gromada w powiecie drawskim)
 Chlebowo (gromada w powiecie krośnieńskim) (gubiński / krośnieński)